Cotton Valley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cotton Valley (Alabama)
 Cotton Valley (Louisiana)
 Cotton Valley (Oklahoma)
 Cotton Valley (South Carolina)